Le prostaciclina (PGI2) è un lipide facente parte della categoria degli eicosanoidi, in particolare della classe delle prostaglandine, che si trova prevalentemente nella parete dei vasi. Ha effetti opposti a quelli dei trombossani A2, inibisce l'aggregazione piastrinica e agisce come vasodilatatore.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Lipidi
Antiaggreganti
Vasodilatatori